Существует два кинофильма с данным названием:

 Любовь Яровая (фильм, 1970) (реж. Владимир Фетин, в главных ролях: Василий Лановой, Людмила Чурсина).
 Любовь Яровая (фильм, 1953) (реж. Ян Фрид)